Felix Ahrens (1863-1910) – chimico tedesco
 Heinrich Ahrens (1808-1874) – filosofo e giurista tedesco
 Heinrich Ludolf Ahrens (1809-1881) – glottologo e filologo tedesco
 Kurt Ahrens (1940) – ex pilota di Formula 1 tedesco